Raúl Fernández peut renvoyer à :
 Raúl Fernández (1905-1982), joueur de basket-ball mexicain
 Raúl Fernández (1923-), réalisateur et scénariste mexicain
 Raúl Fernández (1978-), athlète espagnol champion d'Europe en salle en 2002
 Raúl Fernández Valverde (1985-), footballeur péruvien
 Raúl Fernández de Pablo, comédien espagnol
 Raúl Fernández, athlète cubain
 Raúl Fernández-Cavada Mateos, footballeur espagnol de l'Athletic Bilbao.
 Raúl Fernández (né en 2000), pilote moto espagnol